Fagel, nom d'une famille qui a fourni aux Pays-Bas un grand nombre d'hommes d'État et d'officiers distingués.

Membres 
 Gaspar Fagel (1629-1688) ;
 Léon Fagel (1851-1913), sculpteur et statuaire français ;
 François Nicolas Fagel (mort en 1718).

Homonymie de patronyme